Acedera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Acedera (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Acedera (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar